Hohenstein névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Hohenstein (Reutlingeni járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Hohenstein (Türingia), település Németországban, Türingiában
Hohenstein (Hessen), település Németországban, Hessenben
Hohenstein-Ernstthal, település Németországban, Szászországban
Olsztynek, német neve: Hohenstein (in Ostpreußen), település Lengyelországban, az egykori Kelet-Poroszország területén
Személyek
Leo von Thun-Hohenstein gróf (1811 – 1888), osztrák politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter, író
Rhédey Klaudia (1812 – 1841) kreált címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja